La saison 1980-1981 du Championnat de Grèce de football était la  de la première division grecque.

Lors de cette saison, l'Olympiakos, a tenté de conserver son titre de champion de Grèce face aux dix-sept meilleurs clubs grecs lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les dix-huit clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux dix-sept autres. 

À l'issue de la saison, l'Olympiakos conserve son titre et remporte pour la  de son histoire le titre de champion de Grèce.

Deux événements tragiques marquent la fin de la saison :

Tout d'abord, le drame survenu après le match Olympiakos-AEK (6-0). À la fin du match, lors de l'évacuation par les supporters du Stade Karaïskaki, l'une des portes - la porte 7 - reste fermée. Sous la pression, des spectateurs ne peuvent éviter le mouvement de foule. Le bilan est important : 19 morts et 55 blessés, tous faisaient partie des supporters de l'Olympiakos...

L'autre événement est le décès, pendant le match entre le PAOK Salonique et l'Olympiakos, de l'entraîneur du PAOK, Gyula Lóránt. C'est son assistant, Aristarchos Fountoukidis, qui dirige alors l'équipe lors des deux dernières rencontres du championnat et lors de la finale de la Coupe de Grèce.

Qualifications en Coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le club champion se qualifie pour la Coupe d'Europe des clubs champions 1981-82. Le vainqueur de la Coupe de Grèce est quant à lui qualifié pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1981-82. Enfin, les clubs classés  et  à l'issue de la saison se qualifient pour la Coupe UEFA 1981-1982 (Si le vainqueur de la Coupe finit à une de ces 2 places, c'est le club classé  qui se qualifie pour cette compétition).

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 

Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match  : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

 Atromitos FC a fait jouer son équipe amateur lors de sa défaite 10-0 face à Ethnikos Le Pirée.

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Grèce de football

Liens externes 
  Site officiel de la Fédération grecque de football
  RSSSF

Notes et références 

1980-1981
Championnat Grece Football 1980-1981 D1
Championnat Grece Football 1980-1981 D1
Grece D1
Grece D1